Башки́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств мира

Россия 
 Башкирская улица — улица в Астрахани.
 Башкирская улица — улица в Волгограде.
 Башкирская улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Башкирская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Башкирская улица — улица в Махачкале.
 Башкирская улица — улица в Назрани.
 Башкирская улица — улица в Перми.
 Башкирская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Башкирская улица — улица в Стерлитамаке.
 Башкирская улица — улица в Урус-Мартане (Чечня).
 Башкирская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Башкирская улица — улица в Днепре.
 Башкирская улица — улица в Донецке.
 Башкирская улица — улица в Краматорске.
 Башкирская улица — улица в Кривом Роге.
 Башкирская улица — улица в Кропивницком.
 Башкирская улица — улица в Пелагеевке.
 Башкирская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Башкирская улица — улица в Алма-Ате.

Чехия 
 Башкирская улица — улица в Праге.

Венгрия 
 Башкирская улица — улица в Дебрецене.